Miasta Australii:
 Grantham – miasto w stanie Queensland
 Miasta USA:
 Grantham – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Gminy w USA:
 Grantham (ang. Grantham Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Grantham (ang. Grantham Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne
 Grantham – miasto w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Lincolnshire
 Grantham (stacja kolejowa)